

Sigle 
 OND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ondangwa (Namibia)
 OND – Opera nazionale del dopolavoro

Storia 
 Ond, capotribù magiaro attivo nel IX secolo